Ostrovec je název více míst:
 Ostrovec (okres Písek), obec v okrese Písek
 Ostrovec (Pelhřimov), část města Pelhřimov v okrese Pelhřimov
 Ostrovec (Velečín), část obce Velečín v okrese Plzeň-sever
 Ostrovec (Ostrovec-Lhotka), část obce Ostrovec-Lhotka v okrese Rokycany
 Ostrovec (Kladno), čtvrť města Kladno v okrese Kladno
 Ostrovec (rybník), rybník u obce Pozďatín, okres Třebíč
 Astravec, město v Hrodenské oblasti v Bělorusku rusky nazývané Ostrovec

Externí odkazy